Буб — топоним.

Россия 
 Буб (приток Большой Визинги)
 Буб (приток Обвы)
 Буб — село в Сивинском районе Пермского края.

См. также 
 Усть-Буб — село в Сивинском районе Пермского края.